Бе́лая Ре́чка — микрорайон в составе города Кольчугино Владимирской области. Расположен в юго-восточной части города Кольчугино.

История 
14 февраля 1966 года посёлок РТС переименован в посёлок Белая Речка.

10 марта 1978 года административный центр Беречинского сельсовета был перенесён в посёлок Белая Речка, в связи с чем последовало его переименование в Белореченский сельсовет.

22 октября 1984 года посёлок Белая Речка отнесён к посёлкам городского типа, в связи с чем вместо Белореческого сельского совета образован в Белореческий поселковый совет. В 1989 году в посёлке проживало 2406 человек.

14 февраля 2001 года включён в состав города Кольчугино.

Примечания 

населённые пункты, упразднённые в 2001 году
населённые пункты, вошедшие в состав Кольчугино